Jasen – imię bułgarskie

 Miejscowości w Bośni i Hercegowinie
 Jasen – wieś  w gminie Ilidža
 Jasen – wieś  w gminie Ilirska Bistrica
 Jasen – wieś  w gminie Trebinje
 Jasen – wieś w Republice Serbskiej, w gminie Vlasenica

 Miejscowości w Bułgarii
 Jasen – wieś w obwodzie Plewen
 Jasen – wieś w obwodzie Widyń
 Jasen – wieś w obwodzie Plewen

 Pozostałe miejscowości
 Jasen – wieś w Czarnogórze, w gminie Pljevlja
 Jasen – wieś w Słowenii, w gminie Domžale